Ружичка (, ) — фамилия чешского происхождения. Женская форма — Ружичкова. Происходит от слова «růže», то есть «роза».

Известные носители 
 Ружичка, Владимир (род. 1963) — чешский хоккеист, олимпийский чемпион 1998 года.
 Ружичка, Владимир (младший) (род. 1989) — чешский хоккеист; сын Владимира Ружички.
 Ружичка, Зденек (1925—2021) — чехословацкий гимнаст, двукратный бронзовый медалист Олимпийских игр в Лондоне (1948).
 Ружичка, Йозеф (1925—1986) — чешский борец, серебряный призёр олимпийских игр 1952 года.
 Ружичка, Йосип (1919—1945) — югославский хорватский партизан Народно-освободительной войны Югославии, чех по национальности.
 Ружичка, Леопольд (1887—1976) — швейцарский химик, лауреат Нобелевской премии.
 Ружичка-Строцци, Мария (1850—1937) — хорватская актриса.
 Ружичка, Марла (1976—2005) — американский активист, антимилитарист.
 Ружичка, Мартин (род. 1985) — чешский хоккеист, чемпион мира 2010 года.
 Ружичка, Петер (род. 1948) — немецкий композитор, дирижёр, музыкальный писатель и организатор.
 Ружичка, Штефан (род. 1985) — словацкий хоккеист.